Кристиан Атта Гьян (; ) — ганский футболист, крайний защитник. Известен как игрок «Фейеноорда» и ряда нидерландских и финских клубов, а также сборной Ганы. Обладатель Кубка УЕФА.

Клубная карьера 
«Фейеноорд» подписал Гьяна в 1996 году. В следующем сезоне клуб отправил его в аренду в «Эксельсиор». После всего лишь пары месяцев «Фейеноорд» вернул защитника, и он дебютировал за команду в том же сезоне. Гьян оставался в «Фейеноорде» ещё в течение восьми сезонов, но в основном выходил на замену или заменял выбывших игроков основы. Гьян сыграл в финале Кубка УЕФА 2002 против дортмундской «Боруссии», заменив дисквалифицированного Бретта Эмертона в стартовом составе. К тому времени игрок уже выиграл с клубом чемпионат Нидерландов и Суперкубок Нидерландов. Гьян был одним из самых популярных игроков «Фейеноорда», болельщики всегда встречали его аплодисментами на разминке.

В июне 2008 года Гьян успешно прошёл просмотр в финском ТПС и подписал с ним 6-месячный контракт. В январе 2009 года игрок отправился в английский «Рексем» до конца сезона 2008/09, но сыграл за него лишь в двух матчах Кубка Англии, прежде чем покинул Англию в конце сезона. В феврале 2010 года Гьян подписал контракт с финским РоПС, но уже в июле контракт был расторгнут из-за травмы колена, полученной в феврале. В итоге Гьян закончил карьеру в любительской команде «Леонидас» из Роттердама.

В ноябре 2021 года у Гьяна была выявлена последняя стадия рака. 29 декабря 2021 года футболист скончался в возрасте 43 лет.

Международная карьера 
Гьян сыграл 23 игр за сборную Ганы и был участником Кубка африканских наций — 2000.

Достижения 
  Фейеноорд
 Обладатель Кубка УЕФА: 2001/02
 Чемпион Нидерландов: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1999

 Гана до 17
 Чемпионат мира среди команд до 17 лет: 1995

Примечания

Ссылки 
 Wrexham FC Official Site Profile
 
  at rops.fi
 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК «Рексем»
Умершие от рака